MWK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Matak (Indonesia)
 mwk – codice ISO 639-3 della lingua kita maninkakan
 MWK – codice valutario ISO 4217 della Kwacha del Malawi, valuta del Malawi